Miejscowości w Polsce
 Piotrowice-Kolonia – wieś w woj. lubelskim w pow. lubelskim, w gminie Garbów
 Piotrowice-Kolonia – część wsi Piotrowice w woj. lubelskim w pow. lubelskim, w gminie Strzyżewice
 Piotrowice-Kolonia – część wsi Wojewodza w woj. łódzkim w pow. łowickim, w gminie Bielawy
 Piotrowice-Kolonia – część miasta Zawichost w woj. świętokrzyskim w pow. sandomierskim

 Zobacz też
 Piotrowice